Le terme digital est l'adjectif associé au substantif doigt (exemples : tracé digital, empreinte digitale, comput digital).

Ce terme désigné également un anglicisme ( signifiant « chiffre » en anglais) employé depuis les années 1970 dans certains pays francophones. Le terme francophone « numérique » est plus approprié dans ce cas.

Le passage d'une information analogique à une information numérique est appelé numérisation, alors que le passage d'une technologie matérielle à une technologie numérique est généralement appelée virtualisation ou dématérialisation.

Dérive du terme 
 
L'utilisation du terme « digital » pour « numérique » provient d'une extension erronée de , ou affichage à sept segments des années 1980 pour tout affichage de nombres, puis à toute numérisation. Le succès des afficheurs à sept segments ( en anglais, c'est-à-dire « chiffres ») fait que le terme  est devenu, par la même dérive que celle de la marque frigidaire pour réfrigérateur, le synonyme d'affichage numérique, même quand l'évolution de la technologie a fait évoluer cet affichage vers un affichage à matrice de points.

Sémantiquement, le terme « digital », en français comme en anglais, provient du latin  signifiant « doigt » et n'a aucun rapport avec nombre ou numérisation, mais plutôt avec le fait de compter avec les doigts ou « sur ses doigts ». Ainsi les afficheurs digitaux, apparus dans les années 1980, évitaient de compter en binaire sur les doigts et ont laissé place à l'expression affichage « digital ». Ainsi, un calculateur digital pourrait s'apparenter à un boulier, un instrument toujours employé dans les années 2010 en Asie, grâce auquel le calcul s'effectue avec les doigts, ce qui explique également que « digital » (chiffres + doigts) ait été employé dans les années 1970 à 1990 en lieu et place du terme « numérique ».

Expressions anglaises

Dénominations et marques 
L'emploi du terme digital à la place de numérique ou numérisation est un emprunt lexical, souvent dérivé des effets du marketing. Quelques exemples :
 un genre de musique ragga, joué sur ordinateur, très en vogue durant les années 1980 et 1990 ;
 une chanson du groupe Joy Division ;
 Digital Versatile Disc, support de stockage.
 Dolby Digital, format numérique de compression et de traitement audio ;
 Digital Theater System, format numérique de compression et de traitement audio ;
 Digital Visual Interface, interface vidéo numérique notamment professionnelle ;
 Digital Research, société créée en 1974 et disparue à la fin des années 1980 ;

Plusieurs entreprises ou marques comportent également le terme digital dans leur nom, dont notamment :
 Digital Equipment Corporation, entreprise américaine d'informatique ;
 Digital Surf, éditeur de logiciels d'analyse d'image et de métrologie des surfaces pour microscopes et profilomètres ;
 Digital+, marque commerciale d'un bouquet espagnol de chaînes par satellite.